Класиране и резултати на група F от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група F трябваше да се определят на среща на участниците в Атина, Гърция на 7 март 2010. След като на срещата не определят мачовете, те са изтеглени на среща на XXXIV конгрес на УЕФА в Тел Авив, Израел на 25 март.

Голмайстори

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012